

Geografia 
 La Chapelle-Viel – comune francese nel dipartimento dell'Orne nella regione della Normandia
 Lunel-Viel – comune francese nel dipartimento dell'Hérault nella regione dell'Occitania
 Viel-Arcy – comune francese nel dipartimento dell'Aisne della regione dell'Alta Francia
 Vieux-Viel – comune francese nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine nella regione della Bretagna

Persone 
 Angelo Viel – carabiniere e patriota italiano
 Cesare Viel – artista italiano neoconcettuale
 Giovanni Viel – geologo, urbanista, politico e alpinista italiano
 Giuseppe Viel – politico italiano
 Mattia Viel – ciclista su strada italiano